Friedrich August Wirth ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August Wirth (Politiker) (1765–1847), deutscher Politiker, Bürgermeister von Chemnitz
 Friedrich August Wirth (Parteifunktionär) (Friedel Wirth; 1883–1945), deutscher Tierarzt und Parteifunktionär (NSDAP)